ShadyXV — вторая компиляция американского лейбла Shady Records, вышедшая на Shady Records и Interscope Records 24 ноября 2014 года. Это пятнадцатый релиз за пятнадцатилетнюю историю компании (что и отображено в названии), он содержит лучшие хиты её артистов, в частности Эминема, 50 Cent, Slaughterhouse, Bad Meets Evil, D12 и Yelawolf, а также новые треки.

Релиз и продвижение 
В июне 2014 Эминем начал использовать в твитах хештег «SHADYXV». В августе он надел футболку с фразой «Shady XV» на последнем шоу The Monster Tour в Детройте. 25 августа 2014 рэпер твитнул «Yes it’s official … #SHADYXV Black Friday», анонсировав выход в Чёрную пятницу, что выпадает на 28 ноября. В тот же день на сайтах исполнителя и лейбла появились официальные подробности проекта, было подтверждено включение в альбом таких композиций, как «In da Club» 50 Cent и «Lose Yourself» Эминема. 13 октября Эминем опубликовал на Instagram видео с описанием «Back to basics! Here’s the cover for #SHADYXV out 11/24», где показал обложку пластинки. На ней изображена чёрно-красная хоккейная маска, созданная Каззелом Инком, под двумя скрещенными бензопилами. Трек-лист обнародовали 29 октября. 22 ноября 2014 года американским артистом DJ Whoo Kid был представлен микстейп «Eminem Vs. DJ Whoo Kid: Shady Classics» со сниппетами треков, не вошедших в ShadyXV.

Синглы 
25 августа 2014 состоялась премьера первого сингла «Guts Over Fear». Премьера превью состоялась в трейлере фильма «Великий уравнитель», обнародованном 15 августа. 17 сентября был выпущен второй сингл «Till It's Gone» для европейского издания альбома. 4 ноября стал доступен трек «Y’all Ready Know» группы Slaughterhouse, 11 ноября — третий (четвёртый в европейском издании) сингл «Detroit Vs. Everybody» Эминема при участии Royce da 5'9", Big Sean, Danny Brown, Dej Loaf и Trick-Trick.

Клипы 
14 октября 2014 на видеохостинге YouTube стал доступен клип на сингл Yelawolf «Till It’s Gone». 3 ноября был представлен клип на второй (третий в европейском издании) сингл «Y’all Ready Know» исполнителя Slaughterhouse. 24 ноября 2014 года на YouTube на официальном канале Эминема EminemVevo был опубликован клип на трек Guts Over Fear. 23 января 2015 года на YouTube вышел клип на сингл Detroit Vs. Everybody.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер.
  дополнительный продюсер.

Семплы
 «Shady XV» содержит элементы «», написанной и исполненной Билли Сквайером. Так же содержит элементы «Fack» и «The Monster» Эминема.
 «Die Alone» интерполирует «Just So You Don’t Die Alone», написанную и исполненную .
 «Down» содержит элементы «Going Down», написанной  и исполенной Фредди Кингом.
 «Twisted» содержит элементы «», написанной  и исполненной .
 «Detroit vs. Everybody» содержит элементы «», написанной и исполненной Джеймсом Брауном, и «Static on the Frequency», написанной Питером Бевериджом, Энди Джеймсом и Джоном Тротти и исполненной Питером Бевериджом.
 «I Get Money» содежрит элементы «», написанной Кирком Робинсоном и исполненной Audio Two.
 «Cry Now» содержит элементы «Blind Man», написанной Джозефом Скоттом и  и исполенной Бобби «Блю» Блэндом.
 «Hammer Dance» содержит элементы «Falling Away from Me», написанной Джонатаном Дэвисом, Реджинальдом Арвизу, Джеймсом Шаффером, Дэвидом Сильверия и Брайаном Уэлчом и исполненной группой Korn.
 «Wanna Know» содержит элементы «It Couldn’t Be Me», написанной Уильямом Джонсом и Деннисом Уэббером и исполенной Power of Zeus.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сборники 2014 года
Альбомы Aftermath Entertainment
Сборники Shady Records
Хип-хоп-альбомы
Сборники на английском языке
Альбомы Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные DJ Premier
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Сборники Эминема
Хип-хоп-сборники
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil